Az apache kifejezés több dologra is utalhat:
 Apacsok, indián törzs
 AH–64 Apache harci helikopter
 MBDA Apache francia rakétarendszer
 Apache licenc
 Apache Software Foundation
 Apache HTTP Server
 Apache, oklahomai (USA) település
 Apache megye (Arizona, USA)
 Apache, a The Shadows első (siker)száma
 Apacsok – Török Ferenc 2010-es filmdrámája
 Apacsok – Thierry de Peretti 2013-as filmdrámája